Черкаська волость — адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX— першій чверті XX століття:
 Черкаська волость — Слов’яносербського повіту Катеринославської губернії;
 Черкаська волость — Васильківського повіту Київської губернії;
 Черкаська волость — Ізюмського повіту Харківської губернії.